Мисс мира 1965 () — 15-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 19 ноября 1965 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 48 участниц боролись за титул. Победила Лесли Лэнгли, представлявшая Соединённое Королевство.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Коста-Рика, Гамбия, Мальта и Сирия участвовали в первый раз.
 Австралия и Таити последний раз участвовали в 1960 году.
 Родезия последний раз участвовала в 1961 году.
 Боливия, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия и Перу последний раз участвовали в 1963 году.

Участницы, не приехавшие на конкурс 
  — Алисия Боррас (Alicia Borras)
 
  — Флора Аргелло (Flora Sanchez Arguello)
 
  —

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1965:  — Люси Эмили Носсен
 1965:  — Кэрол Энн Тайди (полуфиналистка)
 1965:  — Мари-Анн Жесен
 1965:  — Гэй Лоррэйн Фелпс
 1965:  Цейлон — Ширлен Минерва де Силва
 1966:  — Глэдис Энн Уоллер
 1966:  Ливан — Йолла Харб

Мисс интернешнл
 1965:  Таити — Мари Тапар (3-я вице-мисс)
 1970:  Цейлон — Ширлен Минерва де Силва

Мисс Европа
 1965:  — Люси Эмили Носсен
 1965:  — Ивонне Ханне Экман (4-я вице-мисс)
 1965:  — Сигрун Вигнисдоуттир
 1965:  — Мари-Анн Жесен
 1965:  — 
 1966:  — Глэдис Энн Уоллер

См. также 
 Мисс Вселенная 1965
 Мисс интернешнл 1965

Примечания

Ссылки 
 
 

1965
События 19 ноября
Ноябрь 1965 года
1965 год в Лондоне